Komin Świerza – komin w Kościelcu w polskich Tatrach
 Komin Świerza – komin w Żabim Mnichu w polskich Tatrach